Prikpen (glucosemeting), een hulpmiddel voor het meten van de bloedglucose;
 Prikpen (handenarbeid).